Fernando III de Leão e Castela - santo católico e rei de Leão e Castela.

Toponímia 
Na toponímia, São Fernando ou San Fernando podem referir-se a várias localidades.

Brasil 
São Fernando - município no Rio Grande do Norte
São Fernando - distrito de Muriaé

Argentina 
 San Fernando (Buenos Aires) - capital do partido de San Fernando.
 San Fernando del Valle de Catamarca - cidade do noroeste argentino, capital da província de Catamarca. 
 San Fernando (Catamarca) - município do departamento de Belén, da província de Catamarca.
 San Fernando (departamento) - departamento da província do Chaco.

Chile 
 San Fernando (Chile)  - comuna da VI região do Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.

Colômbia 
 San Fernando (Colômbia)  - município do departamento de Bolívar.

El Salvador 
 San Fernando (El Salvador) -  cidade do departamento Morazán.
 San Fernando (Chalatenango) -  cidade do departamento Chalatenango.

Estados Unidos da América 
Vale de São Fernando - vale urbanizado no sul da Califórnia.
São Fernando (Califórnia)  - cidade do condado de Los Angeles, Califórnia.

Espanha 
 San Fernando (Espanha) - importante cidade da província de Cádiz, na Andaluzia.
 San Fernando de Henares - localidade da Comunidade de Madrid, próxima à capital.

Filipinas 
 São Fernando (La Unión) - localidade de província de La Unión, na região de Ilocos, Luzón.
 São Fernando (Pampanga) - localidade capital da província de Pampanga, na região de Luzón Central.
 São Fernando (Bukidnon) - cidade da província de Bukidnon, na região de Mindanao do Norte.
 São Fernando (Camarines Sur) - cidade da província de Camarines Sur, na região de Bicol.
 São Fernando (Cebu) - cidade da província de Cebú, na região de Visayas Central.
 São Fernando (Masbate) - cidade da província de Masbate, na região de Bicol.
 São Fernando (Romblon) - cidade da província de Romblon, na região de Mimapora.

Honduras 
 San Fernando (Ocotepeque) - município de Honduras, no departamento de Ocotepeque.

México 
 San Fernando (Chiapas) - município mexicano pertencente ao estado de Chiapas.

Nicarágua 
San Fernando (Nicarágua) - localidade do departamento de Nueva Segovia.

Peru
 San Fernando (distrito)

Trindade e Tobago 
 San Fernando (Trinidad e Tobago) - localidade de Trinidade e Tobago, na ilha de Trinidade.

Venezuela 
 San Fernando (Venezuela) - município da Venezuela.
San Fernando de Apure - cidade situada nos llanos venezuelanos, capital do estado de Apure.
San Fernando de Atabapo - cidade do estado de Amazonas.



Desambiguação
Desambiguações de topônimos